Wacton – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Wacton – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)